Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Salzenstein che ha battuto in finale Dmitrij Tursunov 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (semifinali)
 Iván Miranda (primo turno)
 Peter Luczak (secondo turno)
 Grégory Carraz (quarti di finale)

 Ivo Heuberger (primo turno)
 Sergio Roitman (secondo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Cecil Mamiit (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2003